Забуза́нский сельсове́т — упразднённые административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Красноярском районе Астраханской области России.

Административный центр — село Забузан.

Географическое положение 
Сельсовет расположен в 25 км от областного центра и в 3 км от районного центра, в дельте реки Бузан, и в половодье честь территории затопляется, а после спада воды территория превращается в пастбища и сенокосные поля.

Граница сельсовета начинается от точки пересечения муниципальных образований «Верхнебузанский сельсовет», «Забузанский сельсовет» и «Юбилейнинский сельсовет», и граничит муниципальными образованиями «Красноярский сельсовет», «Верхнебузанский сельсовет», «Винновский сельсовет» Володарского района и с муниципальным образованием «Приволжский район».

Площадь сельсовета составляет 9756 га, из них сенокосы 4041 га, пастбища 2525, земли поселений 2802 га, пашни 29 га, земли в личном хозяйстве 53 га.

Климат резко континентальный с жарким сухим летом, холодной и малоснежной зимой, самый жаркий месяц — июль. Абсолютный максимум 42 градуса. Самый холодный период январь-февраль с абсолютным минимумом −40 градусов.

История 
В 2015 году административно-территориальные единицы и муниципальные образования «Забузанский сельсовет», «Красноярский сельсовет» и «Село Черемуха» были преобразованы, путём их объединения, в административно-территориальную единицу и муниципальное образование «Красноярский сельсовет» с административным центром в селе Красный Яр.

Население 

Население сельсовета — 2027 человек, из них мужчины — 956 (47,2 %), женщины — 1071 (52,8 %).

Состав 
В состав сельсовета входило 4 населённых пункта:

Хозяйство 
В 2011 году реализовано скота и птиц всех видов на убой в живом весе 241 кг, надоено 1503 литров молока, получено 198 тысяч яиц от птицы всех видов. Поголовье скота и птиц, голов: крупный рогатый скот — 2251, свиньи — 20, овцы и козы — 2111, лошади — 203, птицы вех видов и возрастов — 2200 голов.

На территории муниципалитета работают 14 магазинов.

Объекты социальной сферы 
Образование в сельсовете представлено МБОУ «Забузанская СОШ имени Турченко Э. П.» и МДОУ «Детский сад № 12 с. Забузан», культура и досуг — Домом культуры и библиотекой села Забузан, здравоохранение — фельдшерско-акушерским пунктом в с. Забузан (ГБУЗ АО «Красноярской ЦРБ»), религия — мечетью. В сельсовете также есть отделение связи Забузан ОСП Володарский почтамт УФПС Астраханской области — филиал ФГУП «Почта России».

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации 

Муниципальные образования Красноярского района Астраханской области
Упразднённые сельские поселения Астраханской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году